CHH Txuri Urdin IHT (de l'acrònim en castellà Club Hockey Hielo), club d'hoquei sobre gel de Sant Sebastià (País Basc)
 chh també és el codi ISO 639-3 del baix chinook, llengua amenaçada parlada als Estats Units